Mitropacupen 1961 var den tjugonde säsongen av Mitropacupen. Turneringen spelades med gruppspel med fyra lag på tre grupper, ursprungligen skulle gruppvinnarna möta varandra i ett ytterligare gruppspel, men upplägget ändrades efter en protest av Kladno efter sin match mot Udinese där domaren felaktigt lade till en förlängning, vilket gjorde att Kladno förlorade sin egentliga gruppseger.

Gruppspel

Grupp 1

Grupp 2

Grupp 3

Slutspel

Semifinaler

Final

Anmärkningslista

Källor
Rsssf.com

Fotbollssäsongen 1961